Partit Demòcrata Català, partit liberal i independentista de Catalunya fundat el 2016 i derivat de Convergència Democràtica de Catalunya
 Pacte Democràtic per Catalunya, coalició de partits catalans encapçalada per Jordi Pujol que es va presentar a les eleccions generals espanyoles de 1977